Van Auken ou Vanauken est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1950), homme politique américain
 (1826-1908), homme politique américain de Pennsylvanie
 (1914-1996), auteur américain

Toponyme

, ruisseau de Pennsylvanie

Voir aussi

Homonymie de patronyme